Miejscowości w Polsce:
 Ligęzów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Klwów
 Ligęzów – osada w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno